Bice Vanzetta – ex fondista italiana, sorella di Giorgio
 Giorgio Vanzetta – ex fondista italiano, fratello di Bice